Lemmerweg (Sneek) - straat in Sneek
 Lemmerweg (Sint Nicolaasga) - straat in Sint Nicolaasga
 Lemmerweg-West - wijk in Sneek
 Lemmerweg-Oost - wijk in Sneek